Gilbert Chapron – pugile francese
 Henri Chapron – imprenditore e designer francese
 Tony Chapron – ex arbitro di calcio francese